Бро́дерик () — английская фамилия. Известные носители:

 Бродерик, Бет (род. 1959) — американская актриса.
 Бродерик, Джек (1877—1957) — канадский игрок в лакросс, играл за клуб города Корнуолл.
 Бродерик, Крис (род. 1970) — соло-гитарист американской треш-метал группы Megadeth; бывший соло-гитарист и клавишник группы Jag Panzer.
 Бродерик, Мэттью (род. 1962) — американский актёр театра и кино, режиссёр.
 Бродерик, Себастьян (род. 1938) — нигерийский футболист, защитник, участник летних Олимпийских игр 1968 года.
 Бродерик, Хелен (1891—1959) — американская актриса.